Christine Aaftink (1966), Nederlands schaatsster
 Cor Aaftink (1934-2010), Nederlands muziekproducent en tekstschrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam